John Rodgers est le nom de :

 John Rodgers (1728-1791), colonel pendant la guerre d'indépendance des États-Unis et propriétaire de Rodgers Tavern de Perryville ;
 John Rodgers (1772-1838), officier de la marine américaine pendant la guerre anglo-américaine de 1812 ;
 John Rodgers (1812-1882), officier de la marine américaine pendant la guerre de Sécession ;
 John Rodgers (1881-1926), officier de la marine américaine pendant la Première Guerre mondiale et pionnier de l'aviation.
 John Rodgers (1906-1993), homme politique britannique
 John Rodgers (1915-1997), prélat de l'Église catholique néo-zélandais.

Voir aussi